Condado de Saint Joseph puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Estados Unidos 
 Condado de Saint Joseph (Indiana)
 Condado de St. Joseph (Míchigan)